Городско́й о́круг Алу́шта (, ) — муниципальное образование в составе Республики Крым Российской Федерации. Образован на территории административно-территориальной единицы Республики Крым города республиканского значения Алушта с подчинённой ему территорией.

Административный центр округа — город Алушта.

Состав городского округа 
В городской округ входят 26 населённых пунктов, в том числе 1 город, 1 посёлок городского типа, 6 посёлков (сельского типа) и 18 сёл:

История 

Территория современного городского округа с 1920 до 1964 гг. составляла Алуштинский район, с 1964 до 2014 гг. — Алуштинский городской совет. Эти административно-территориальные единицы с 1920-х до 1945 гг. входили в Крымскую АССР РСФСР в составе СССР, с 1945 до 1954 гг. — в Крымскую область РСФСР в составе СССР, с 1954 до 1991 гг. — в Крымскую область УССР в составе СССР, с 1991 до 2014 гг. — в Автономную Республику Крым составе Украины.

В 2014 году в составе Республики Крым Российской Федерации был образован городской округ.

Население 
Динамика населения (до 2014 года — наличное население горсовета и района, на 2001 и 2014 год — постоянное население):

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения городского округа составила 52318 человек (55,58 % из которых — городское, 44,42 % — сельское).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения Алушты с подчинёнными горсовету населёнными пунктами составила 50805 постоянных жителей и 52253 человек наличного населения. По состоянию на 1 июля 2014 года — 50897 постоянных жителей и 52345 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

Примечания

Ссылки 
 Сайт городского округа
 Сайт городского округа на портале Правительства РК РФ